Chakimow ist der Familienname folgender Personen:

 Kerim Abdraufowitsch Chakimow (1892–1938), sowjetischer Diplomat
 Nikita Dmitrijewitsch Chakimow (* 1988), russischer Badmintonspieler